Fred Dayton Lambert (Muscatine, Indiana,  – ) foi um botânico norteamericano.

Botânicos dos Estados Unidos